Куланго (намбаи, нкрамфо, коламбио, набе, зазере, коламбо [самоназвание]) — народ, обитающий на северо-востоке Кот-д'Ивуар и в некоторых районах Ганы. Проживает между Черной Вольтой и Комоэ. Численность народа в Кот-д'Ивуар составляет 240 тыс. человек, тогда как в целом — 290 тыс. человек. По оценкам, на конец прошлого века куланго, а вместе с ним ещё 5 народов составляли 26% населения Кот д'Ивуара (Easerly 1997: 1220). 
Родственные языки и культуры — тегесье и логон (логома, лорон, лома).

История 
Население испытало сильное влияние народа аброн и манде-дьула. В 17—18 веках бакве зависели от политического образования Буна, а в 18—19 веках были основой населения абронского омана Джаман (Бондуку). В 1880-е годы народ входил в состав Уасулу.

Культура 
Язык народа — куланго (кплего, коланго), он относится к группе нигеро-кордофанской семьи. Основные диалекты — логон, тегесье (тунбе) и, соответственно, куланго. 
Население занимается фольклором, самое популярное — это песни, сказки и пословицы.

Исповедуют традиционные верования. Верят в магию, ведовство, обереги, в культы духов предков и силу природы, а также фетишизм. 
Часть населения мусульмане-сунниты и христиане-католики.

Куланго является одним из народов Ганы, однако, не славится своим мастерством. Традиционные искусства у этого народа есть, но их заметно меньше и они менее популярны, чем, к примеру, искусства аканов (Frederick 1978: 78).

Традиции 

В основном население занимается подсечно-огневым земледелием, выращивает сорго, просо, ямс, рис, кукурузу и бобовые, а также разводит крупный и мелкий рогатый скот. Женщины традиционно занимаются посевом и уборкой урожая, а мужчины расчищают для этого территорию. Нередко встречаются мастера по изготовлению деревянных скульптур, масок, керамики, а также по плетению корзин и сумок.

К производству куланго, сенуфо и аброн относятся изящные бронзовые фигурки. Предполагается наличие связей этих изделий с работами вольтийцев и догонцев (Ezra 1984: 77). 
Помимо этого, куланго были известны изготовлением резных шкивов для ручных ткацких станков (Lamp 1976: 63).

Также есть предположение, что маски аовин, которые функционировали как средство противодействия колдовству, были внедрены из округа Бондуку, вероятнее всего, народом куланго (Bravmann 1979: 47).

Поселения народа разбросанные. Дома круглой формы, с землебитными стенами или со стенами из сырцового кирпича, с высокой кровлей в форме конуса, в основе которой черешки листьев пальмы, покрытые тростником. Вблизи жилья находятся загоны для скота, хозяйственные постройки, хранилища для урожая.

 
Питание растительное, такое, как похлёбки, каши, бобы, овощи. Зачастую используют острые приправы и добавляют в пищу пальмовое масло. Нередко употребление молочных и мясных продуктов.

Социальная организация — деревенские общины, которые возглавляются старейшиной и состоят из больших семей, родовая организация и тайные союзы, при вступление в которые используется обряд инициации. Счёт родства — матрилинейный. Послебрачное поселение — вирилокальное.

Традиционная одежда у населения вытеснена европейским костюмом. 
В регионе Танда правитель, его семья и знать одета в соответствии с традициями аканов. Король носит прекрасную набедренную повязку ки́та (по меньшей мере 7 метров в длину), сделанную из небольших желто-золотых, зелёных, красных или разноцветных хлопковых квадратов (Micheli 2008: 141).

Литература 
 Андрианов Б. В. Куланго // Народы и религии мира / Глав. ред. В. А. Тишков. М.: Большая Российская Энциклопедия, 1998, с. 378.
 Bravmann R.A. Gur and Manding Masquerades in Ghana // African Arts, Vol. 13, No. 1 (Nov., 1979), pp. 44–51+98.
 Easterly W. Africa's Growth Tragedy: Policies Ethnic Divisions // The Quarterly Journal of Economics, Vol. 122, No. 4 (Nov., 1997), pp. 1203–1250.
 Ezra K. The Art of Metal in Africa // African Arts, Vol. 17, No. 2 (Feb., 1984), pp. 77–78.
 Frederick S. The Arts of Ghana // African Arts, Vol. 11, No. 2 (Jan., 1978), pp. 78–80.
 Lamp F. African weaving and Traditional Dress // African Arts, Vol. 9, No. 2 (Jan., 1976), pp. 63–64. 
 Micheli I. Mande and Akan Loans in Kulango Social Structure Terminology and Culture // La Ricerca Folklorica, No. 58. Linee di sangue: Metafore e pratiche tra dono, filiazione e apartenenza (ottobre 2008), pp. 137–42.

Ссылки 
 Kulango Teacher Guide
 Большая Советская Энциклопедия Куланго
 Kulango, Bouna of Ghana
 Kulango in The Free Dictionary

Народы Африки